Антіох XI Епіфан Філадельф (*д/н —92 до н. е.) — цар Сирії у 95 до н. е.—92 до н. е.
 Аттал II Філадельф (220—138 р. до н. е.) — володар Пергама у 160—138 р. до н. е.
 Мітрідат IV Філопатор Філадельф (159—150 роки до н. е.) — шостий цар Понту, наступник свого брата Фарнака I.
 Птолемей Філадельф (36 до н. е. — 29 до н. е.) — номінальний цар Фінікії, Сирії та Кілікії у 34-30 роках до н. е.
 Птолемей II Філадельф (308 до н. е. — 246 до н. е.) — цар Єгипту, правив у 283—246 до н. е.
 Філіпп I Філадельф (125 до н. е. — 83 до н. е.) — басилевс Держави Селевкідів у 95 до н. е.—83 до н. е..

 Філадельф — Візантійський єпископ у 211—217 роках.
 Величко Філадельф Кирилович (1833—1898) — російський військовик, генерал від інфантерії, член Військової ради.

Див. також 
 Філадельфія
 Філометор